Nieper ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ferdinand Nieper (1812–1879), Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Georg Heinrich Nieper (1748–1841), deutscher Jurist und Vizepräsident der Provinzialregierung im Königreich Hannover
 Hans Alfred Nieper (1928–1998), Arzt der orthomolekularen Medizin
 Ludwig Nieper (1826–1906), deutscher Maler und Holzschneider; Direktor der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig

Siehe auch:
 Nieber